Козаревец — село в Болгарии:
 Козаревец — в Великотырновской области;
 Козаревец — в Старозагорской области.